Учуг:

 Учуг — на Волге и Урале сплошные перегородки реки, устраиваемые с целью удержания и лова поднимающейся вверх по реке рыбы.
 Учуг — река в России, протекает в Омской области.